Les Parents terribles peut désigner :
 Les Parents terribles, pièce de théâtre de Jean Cocteau, 1938 ;
 Les Parents terribles, film de Jean Cocteau, 1948 ;
 Les Parents terribles (Intimate Relations), film de Charles Frank, 1953 ;
 Les Parents terribles, téléfilm de Josée Dayan, 2003.